Osztrolenkai (ostrołękai) csata néven ismert események
 osztrolenkai csata (1807), a napóleoni háborúk csatája 1807. február 16-án, francia és orosz birodalmi csapatok között (orosz vereséggel).

 osztrolenkai csata (1831), az 1930. novemberi lengyel felkelés döntő ütközete 1831. május 26-án, lengyel felkelő és orosz birodalmi csapatok között (lengyel vereséggel).